Zimmerman House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Zimmerman House (New Hampshire), ID-Nr. 79003790
 Zimmerman House (New York), ID-Nr. 83003912
 Zimmerman House (South Carolina), ID-Nr. 79003355